Sly Cooper puede referirse a:

 Sly Cooper (serie). Saga de videojuegos de plataformas, acción y sigilo para las vidioconsolas PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation Vita.
 Sly Cooper (personaje). Personaje protagonista de la saga de videojuegos «Sly Cooper».
 Sly Raccoon. Primer juego de la serie, llamado frecuentemente «Sly Cooper».